Аржаново — название населённых пунктов в России:

 Аржаново — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Аржаново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.